Adolphe Leroy (1904-19?), cofondateur de Leroy Merlin ;
 Adolphe Leroy (1827-1880), clarinettiste français .